

Patronyme 
 Alexis-Michel Eenens (1805-1883) est un militaire et homme politique belge

Toponyme 
 Rue Général Eenens à Bruxelles